Il Basket Fossombrone è una società di pallacanestro maschile della provincia di Pesaro e Urbino.

Fino alla stagione 2011-12 ha militato nel campionato di Serie B Dilettanti (B2), essendo retrocessa dalla Serie A Dilettanti (B1) al termine della stagione 2008-2009.

Cronistoria recente 
Il Basket Fossombrone, nell'estate 2012, cede il diritto sportivo di B2 all'Affrico Basket Firenze.

La società Basket Fossombrone non scompare, poiché il Presidente Maurizio Grilli stringe un accordo con il Basket Giovane Pesaro ed iscrive una squadra pesarese al campionato di Under 17 provinciale, in modo da non perdere i proventi generati dai diritti sui giocatori (parametri NAS), acquisiti durante i tanti anni di attività sportiva.

Alcuni ex-dirigenti ed ex-sponsor del Basket Fossombrone hanno fondato, assieme alle altre società di Fossombrone, una nuova realtà: il Nuovo Basket Fossombrone, unica entità esistente di pallacanestro a Fossombrone, che racchiude sia il settore giovanile che la prima squadra in Serie C Silver..

Nel luglio 2019, il Nuovo Basket Fossombrone, la Pallacanestro Fermignano e la Pallacanestro Calcinelli fondano la Metauro Basket Academy, un'unica realtà cestistica che unisce il Comune di Fossombrone, Fermignano e Colli al Metauro. Opera in 2 categorie senior (Serie C Silver e Promozione), 5 campionati giovanili e minibasket. Più di 300 atleti tesserati. 

Nella stagione 2020-2021 la Metauro Basket arriva prima nel proprio girone di C silver centrando così i playoff. Arriva in finale dove perde però gara 3 contro Jesi che strappa la promozione in Serie C gold.

Cestisti

Allenatori

Note

Basket Fossombrone